C14H11Cl2NO2 – formula molecolare dell'acido meclofenamico
C14H11Cl2NO2 – formula molecolare del diclofenac

Formule molecolari